Долич може бити:
 Долич (Дестрник), насељено место у општини Дестрник, Република Словенија;
 Долич (Кузма), насељено место у општини Кузма, Република Словенија;
 Горњи Долич, насељено место у општини Мислиња, Република Словенија;
 Средњи Долич, насељено место у општини Мислиња, Република Словенија;
 Сподњи Долич, насељено место у општини Витање, Република Словенија;